Slag bij Narva (1558), een slag tussen Lijfland en Rusland tijdens de Lijflandse Oorlog
 Slag bij Narva (1558), een slag tussen Rusland en Zweden tijdens de Lijflandse Oorlog
 Slag bij Narva (1700), de eerste veldslag tussen Zweden en Rusland in de Grote Noordse Oorlog
 Slag om Narva (1704), de tweede veldslag Rusland en Zweden tijdens de Grote Noordse Oorlog
 Slag bij Narva (1918), een slag tussen Estland en Sovjettroepen tijdens de Estse Onafhankelijkheidsoorlog
 Slag bij Narva (1944), een veldslag tussen Duitse en Sovjettroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog